Finale UEFA Lige prvaka 1997. je bilo 42. po redu finale Kupa/Lige prvaka (peto po novom formatu) koje je igrano 28. svibnja 1997. na Olimpijskom stadionu u Münchenu. U finalu su igrali njemačka Borussia Dortmund i talijanski Juventus. Borussia je igrala u traditionalnom žuto-crnom dresu, dok jež Juventus igrao u gostujućem plavom dresu. 

Karl-Heinz Riedle je načeo mrežu talijana pogotkom glavom na ubačaj Paula Lamberta. Riedle je zatim opet postigao pogodak glavom nakon ubačaja iz kornera. U drugom poluvremenu, Juventusov napadač Alessandro Del Piero, koji je ušao s klupe, postigao je petom sjajan pogodak za 2:1. Nakon toga, dvadesetogodišnji Lars Ricken je ušao s klupe i u prvom dodiru s loptom je postigao odlučujući pogodak s 20-ak metara. Pobjeda je Borussiji donijela prvi naslov prvaka Europe.

Susret

Vanjske poveznice
Sezona 1996./97., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1997.

Liga prvaka 1997.
Nogometne utakmice u Njemačkoj